Großsteingrab Slagslunde Skov steht für:

 Großsteingrab Slagslunde Skov 1
 Großsteingrab Slagslunde Skov 2
 Großsteingrab Slagslunde Skov 3
 Großsteingrab Slagslunde Skov 4